(1932-2008), animateur de télévision et chanteur italien ;
 Dirce Funari (1957-), actrice italienne.

Patronyme italien